Појам Томас Милер може да се односи на:
 Томас Милер (песник), енглески песник
 Томас Милер (скијаш), немачки скијаш
 Томас Милер (фудбалер), немачки фудбалер
 Томас Милер (атлетичар), немачки атлетичар